Marsch steht für:

 „die Marsch“ bzw. das Marschland, Landform und Bodenart im Gebiet der nordwestdeutschen Küsten und Flüsse sowie vergleichbare Landformen weltweit, siehe auch Rohmarsch
 Marsch, organisierter Umzug einer größeren Zahl von Menschen, siehe auch
 Ab-, Auf-,  Durch-, Gedenk-, Oster-, Protest-, Schweige-, Stern-, Todesmarsch
 Treck
 Marche (Roulette), Strategie im Roulette-Spiel
 Marsch-Fox, Tanz
 Musikform, siehe Marsch (Musik) oder Trauermarsch (Musik)
 Gaisburger Marsch, ein Eintopfgericht

Marsch ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Marsch (1932–2011), deutsche Autorin
 Bernhard Marsch (* 1962), deutscher Filmemacher
 Eckart Marsch (* 1947), deutscher theoretischer Physiker
 Edgar Marsch (* 1938), deutsch-schweizerischer Germanist
 Friedrich Marsch (1900–1984), deutscher Arzt und Buchautor
 Fritz Marsch (1926–2009). österreichischer Politiker (SPÖ)
 Jesse Marsch (* 1973), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 Konstantin Marsch (* 1986), deutscher Schauspieler
 Michael Marsch (* 1932), deutscher Dominikanerpater, Diplom-Psychotherapeut, Schriftsteller, Gründer und Leiter des Hauses St. Raphael
 Nikolaus Marsch (* 1977), deutscher Rechtswissenschaftler
 Renate Marsch-Potocka (* 1935), deutsche Journalistin und Polenspezialistin
 Wolf-Dieter Marsch (1928–1972), deutscher evangelischer Theologe

Der Marsch steht für:
 Der Marsch (1967), Roman von Carson McCullers
 Der Marsch (Film), Film von David Wheatley
 Der Marsch (Roman), Historischer Roman von E. L. Doctorow

Siehe auch:
 Karawane
 March
 Marche
 Marsh
 Pilgern
 Sprung auf, marsch, marsch
 Wallfahrt
 Den Marsch blasen